Амальтея — німфа (в інших варіантах міфу — коза), годувальниця Зевса.
 Амальтея — супутник Юпітера
 Амальтея — астероїд № 113
 Амальтея — одна з назв зорі Капелла